Sundsfjorden er navnet på flere norske fjorde:
 Sundsfjorden (Gildeskål) – en fjordarm af Morsdalsfjorden i Gildeskål kommune i Nordland fylke
 Sundsfjorden (Averøy) – en fjord i Averøy kommune i Møre og Romsdal fylke